Луча́но Ка́нфора (; род. 5 июня 1942 года, Бари, Италия) — итальянский  и филолог-классик. Эмерит-профессор Барийского университета.

Биография 
Лучано Канфора родился 5 июня 1942 года в старинном италийском городе Бари. С 1968 года он — преподаватель (до 1971 года — папирологии) Барийского университета, в 1975—2012 гг. — его профессор классической филологии, ныне эмерит. В 2005 году — приглашённый профессор в EHESS, в 2006 г. — в Коллеж де Франс.

Кавалер Большого креста ордена святой Агаты (2005). Почётный гражданин города Гнезно (Польша).

Лучано Канфора является автором труда «Democracy in Europe: A History of an Ideology» (Oxford: Blackwell, 2006). На русском языке: «Демократия. История одной идеологии» / Пер. с ит.: Миролюбова Анастасия. СПб: Александрия, 2012.

Книгу «Демократия в Европе» Канфора писал на заказ для мультинациональной серии «Создание Европы» под редакцией Ж. Ле Гоффа, однако немецкое издательство отказалось её выпускать.

Цитаты 
Немцев Л. Канфора называет «одним из самых культурных народов Европы, а может быть, и всей планеты» («Демократия в Европе»).

Примечания

Ссылки 
  
 Рецензия Д. Рейли на кн. «Democracy in Europe» (2006) 

Выпускники Высшей нормальной школы в Пизе